Торчилово — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Лычёвской волости.

География 
Расположена в центре района, к югу от Великих Лук и деревни Жестки.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года составляла 155 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района